Mikael Martinsson (1966) – calciatore svedese
  Mikael Martinsson (1968) – sciatore svedese